Buxeuil (Aube)
 Buxeuil (Indre)
 Buxeuil (Vienne)